Путятинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Путятинский сельсовет — в Мазановском районе Амурской области.
 Путятинский сельсовет — в Добровском районе Липецкой области.
 Путятинский сельсовет — в Шарлыкском районе Оренбургской области.